Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Coventry City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Maglie e sponsor 

Sponsor ufficiale: MidReproFornitore tecnico: Nike

Organico

Rosa 
Aggiornata al 2 settembre 2018

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Mark Robins
 Allenatore in seconda: Adrian Viveash
 Preparatore dei portieri: Steve Ogrizović
 Preparatori atletici:

Risultati

League One

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019